Bitwa pod Rakvere (1268)
 Oblężenie Wesenborga (1574)
 Bitwa pod Rakvere (1584)
 Bitwa pod Rakvere (1603)
 Bitwa pod Rakvere (1704)

Zobacz też 
 Rakvere (Wesenborg)